Национальный совет провинций () — верхняя палата парламента Южно-Африканской республики, созданная в 1997 году после принятия первой конституции после демонтажа системы апартеида. Заменила предыдущий орган — , но при этом очень близка к нему по своим функциям. Обеспечивает равное представительство всех девяти провинций ЮАР.

Состав

Председатели 
Список председателей Национального совета провинций.

Примечания

Ссылки 
 

Верхние палаты парламентов по странам
Государственное устройство ЮАР